Suomalainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1866-1932), homme politique finlandais
 (1868-1941), homme politique finlandais
 (1920-1999), caricaturiste finlandais
 (né en 1947), coureur marathonien finlandais
 (né en 1984), joueur finlandais de tennis
Timo Suomalainen (né en 1928), architecte finlandais
Tuomo Suomalainen (1931-1988), architecte finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois